С-300ВМ «Антей-2500» (индекс ГРАУ — 9К81М, по классификации МО США и НАТО — SA-23 Gladiator) — российская система ПВО.
Предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением стелс-технологии), с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км), оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет, а также самолётов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех в сложной боевой ситуации при многочисленных воздушных угрозах.

Два дивизиона поставлены в Венесуэлу в 2013 году. До конца 2016 года полк систем ПВО «Антей-2500» будет поставлен в Египет.

Свойства 
 Высокая степень автоматизации и использование высокопроизводительных ЭВМ
 РЛС с фазированной антенной решёткой
 Усовершенствованные методы обработки информации с РЛС
 Высокая защищённость от мер радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
 Высокая готовность к автономным действиям
 Высокая подвижность
 Значительная боевая мощь, независимая от тактики воздушной атаки
 Вертикальный запуск ракет из транспортного пускового контейнера
 Периодичность обслуживания ракет — не менее 10 лет
 Возможность поражать баллистические ракеты, летящие со скоростью до 4500 м/с
 В отличие от прототипа ЗРС С-300ВМ, «Антей-2500» способна с более высокой эффективностью решать задачи нестратегической противоракетной обороны и перехватывать БР с дальностью пуска до 2500 км, а также поражать аэродинамические цели на дальности до 200 (250) км. За счёт использования новых технологий и элементной базы были значительно повышены возможности радиолокационных и огневых средств ЗРС, средств автоматизированного управления процессом боевой работы, а также общая помехоустойчивость всей системы.

Состав 
В состав ЗРК С-300В (С-300ВМ) входят:

 Командный пункт 9С457 (9С457М)
 РЛС кругового обзора «Обзор-3» 9C15М (9С15М2)
 РЛС секторного обзора «Имбирь» 9С19М2
 Многоканальная станция наведения ракет 9С32 (9С32М)
 Пусковые установки:
 9А83 (9А83М) — с четырьмя ЗУР 9М83 (9М83М)
 9А82 (9А82М) — с двумя ЗУР 9М82 (9М82М).
 Пускозаряжающие установки:
 9А85 (9А85М)
 9А84 (9А84М)
 Технические средства:
 средства ракетно-технического обеспечения (PTO) — АКИПС 9В91, комплект такелажного оборудования 9Т325, транспортные машины.
 средства технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) — машины технического обслуживания (9В868-1, 1Р15, 9В879-1), машины ремонта и технического обслуживания (9В898-1, 1Р16), групповой ЗИП 9Т447-1;
 учебно-тренировочные средства (УТС) — тренировочное устройство 9Ф88 для тренировки расчета МСНР 9С32, габаритно-весовые макеты ЗУР, учебно-действующая ЗУР.

Ракета 9М82М предназначена для уничтожения тактических ракет среднего радиуса действия на театре военных действий, так же, как и аэродинамических целей на дальности до 200 км. Ракета управляется на протяжении всей траектории полёта. Ракета 9М83М предназначена для борьбы с тактическими ракетами на театре военных действий, так же, как и с аэродинамическими целями на коротких и средних дистанциях. Система «Антей-2500» устанавливается на гусеничные шасси с установленными электрогенераторами и навигационными системами.

Основные характеристики 
 Дальность поражения (для С-300ВМ):
 Аэродинамические цели: 200 (250) км
 Баллистические цели до 40 км
 Высота поражения:
 Аэродинамические цели: 25 м — 30 км
 Баллистические цели: 1-30 км
 Максимальная скорость баллистической цели: 4500 м/с
 Максимальное ускорение манёвра цели (при поражении ракетой 9М82М): 30 g
 Минимальная эффективная отражающая поверхность цели: 0,02 м², для С-300В 0,05 м².
 Максимальная дальность запуска баллистической ракеты для захвата: 2500 км
 Число одновременно сопровождаемых целей:
 Аэродинамические цели: 24
 Баллистические цели до 16
 Скорострельность (с одной пусковой установки/с различных ПУ): 1,5/0 с
 Количество ракет, одновременно наводимых на 1 цель: до 4
 Время развёртывания: 5 минут
 Время на подготовку ракеты к пуску: 7,5 с
 Вероятность поражения цели при применении одной ЗУР (для С-300В)
 БР типа «Lance» одной ЗУР 9М83: 0,5-0,65
 самолёт одной ЗУР 9М83: 0,7-0,9
 головной части ракеты «Pershing» одной ЗУР 9М82: 0,4-0,6
 ракеты SRAM одной ЗУР 9М82: 0,5-0,7

Примечания

Ссылки 

 Зенитно-ракетная система С-300В / С-300ВМ «Антей-2500» ИС «Ракетная техника» БГТУ
 Зенитная ракетная система 9К81М С-300ВМ «Антей-2500» (SA-12 Giant/Gladiator) на сайте Вестник ПВО
 ЗРС С-300ВМ («Антей-2500») на сайте ОАО «Концерн ПВО „Алмаз — Антей“»

Зенитные ракетные комплексы России
Появились в 2000-е годы в России